Освея — озеро у Вітебській орбласті Білорусі. Друге за розмірами озеро країни після озера Нароч
 Освея — селище міського типу у Вітебській області Білорусі на березі озера Освея